Neuturm ist der Name folgender Türme:

 für den Neuturm in Schwandorf siehe Blasturm (Schwandorf)
 für den Neuturm in Schaffhausen siehe Schwabentor (Schaffhausen)
 für den Neuturm in Selenhofen siehe Neuturm (Selenhofen)
 für den Neuturm in Mainz siehe Holzturm (Mainz)
 für den Neuturm in München siehe Münchner Stadtbefestigung
 für den Neuturm in Worms siehe Neuturm (Worms)
 für den Neuturm in Zürich siehe Stadtbefestigung Zürich